Сейни Кунче (, 1 июля 1931, Фанду, Нигер — 10 ноября 1987, Париж) — председатель Высшего военного совета и президент Нигера. Умер, находясь на посту главы государства.

Биография 
Родился во французской колонии Нигер, потомок правителей джерма. Учился в военном училище, с 1949 года служил во французской колониальной армии, в Алжире и Индокитае. Дослужился до звания сержанта. В 1960 году, после получения независимости, поступил на службу в армию Нигера. В 1965—1966 годах учился в Париже в военной академии, затем был назначен заместителем начальника Генерального штаба армии Нигера. С 1973 года начальник Генерального штаба.

В 1974 году режим первого президента Нигера Амани Диори находился в глубоком кризисе. Диори установил в Нигере однопартийную диктатуру, подавлял оппозицию, режим погряз в коррупции. Нигер при получении независимости был одной из беднейших стран Африки, а его экономическое положение усугубилось жесточайшей засухой в Сахеле 1968—1974 годов. В 1968 году были открыты крупные месторождения урана, однако доходы от их разработки были фактически присвоены коррумпированной верхушкой.

15 апреля 1974 года Кунче организовал почти бескровный государственный переворот, в ходе которого режим Диори был свергнут. Была отменена действовавшую конституцию и распущена Национальная ассамблея Нигера. 17 апреля был образован Высший военный совет, назначивший самого Кунче президентом. Немедленно началась деятельность по распределению запасов продовольствия, а изгнанные при Диори оппозиционеры получили возможность вернуться в страну, хотя однопартийная система не была отменена. В целом, правление Кунче представляло собой редчайший пример африканского военного правительства, которое смогло решить экономические проблемы страны.

Режим Сейни Кунче технически представлял собой военную диктатуру. Во внешней политике, правительство в основном ориентировалось на Францию и старалось поддерживать хорошие отношения с арабскими государствами. Внутри страны, все противники режима были вытеснены из политики. В 1975, 1976 и 1983 годах были совершены попытки государственного переворота.

При этом страну, в целом, к началу 1980-х годов удалось стабилизировать, и 24 января 1983 года впервые был назначен гражданский премьер-министр, Мамане Умару. В 1984 году была назначена комиссия для выработки документа, который позже мог лечь в основу конституции — «национальной хартии», затем хартия была одобрена всенародным референдумом.

Состояние здоровья Сейни Кунче существенно ухудшилось в 1986 году. Он умер от рака мозга в Париже 10 ноября 1987 года. 14 ноября Высший военный совет назначил президентом Нигера Али Саибу.

Увековечение памяти 

В честь Кунче назван Стадион Сейни Кунче в Ниамее, главная спортивная арена Нигера.

Примечания

Источники 

 John E. Jessup, An Encyclopedic Dictionary Of Conflict And Conflict Resolution, 1945-96, Grenwood Publishing, p. 408, ISBN 0313281122.  

Президенты Нигера
Умершие от опухоли мозга